Фторид селена(IV) (тетрафторид селена, четырёхфтористый селен) — химическое соединение фтора и селена.

Химические свойства 
Фторид селена(IV) представляет собой бесцветную дымящуюся жидкость. Гидролизуется водой с образованием селенистой и плавиковой кислот:

Литература 
 Рабинович В. А., Хавин З. Я. Краткий химический справочник. — Л.: Химия, 1977

Селен
Соединения селена
Галогениды халькогенов